Dakin:
 Henry Drysdale Dakin
 o líquido de Dakin
 Dakin Matthews, um actor norte-americano